Pseudosimnia är ett släkte av snäckor. Pseudosimnia ingår i familjen Ovulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Pseudosimnia